Ctenochasmatidae — родина птерозаврів підряду Птеродактилі (Pterodactyloidea). Найдавніші відомі представники групи пізньоюрські за віком. Найпізніший - Pterodaustro із альбу Південної Америки.

Філогенія 

Нижче наведено кладограму Andres, 2021:

Примітки 

Вимерлі родини плазунів
Pterodactyloidea